Visoče (gmina Šentjur)
 Visoče (gmina Tržič)